Švyturys («Швитурис» — ) — пивоваренный завод в Литве, расположен в городе-порте Клайпеда. Основан в 1784 году семейством портовых купцов Райнеке (Reinecke). В настоящее время завод принадлежит Carlsberg Group.

История 
Пивоваренный завод был основан в Клайпеде (в то время — Мемель) купцом Иоганном Райнеке в 1784 году, и с того времени его герб украшает родовой символ — морской орел. Пивоварня, действовавшая во Фридрихском предместье, в 1871 году объединилась с пивоварней помещика Теодора Пройсса (Theodor Preuss) в Мемельскую акционерную пивоварню, которая варила традиционный бок, баварское пиво и портер, за который ещё в 1883 году была удостоена золотой медали на торгово-ремесленной ярмарке Клайпедского края.

В период первой независимости Литвы между мировыми войнами Клайпедская акционерная пивоварня владела собственной дрожжевой фабрикой, складом вина и ликеров, славилась лёгким сортом пива Audit и сортом Caramel, который в 1927 году был удостоен медали на Выставке литовского хозяйства в Клайпеде.

Во время Второй мировой войны пивоварня в Клайпеде действовала под именем Ostquell. В 1944 году она была почти полностью разрушена, а в послевоенное время восстановлена и получила название Švyturys («Маяк»). На пивоваренном заводе Švyturys производство пива было начато в 1946 году. В 1960-е годы был разработан традиционный рецепт пива Baltijos, в стиле Märzen, который изготовляется по настоящее время. В 1973 году завод Švyturys первым в Литве начал производство пастеризованного пива.

После восстановления независимости Литвы завод Švyturys был реорганизован в акционерное общество. В 1995 году пивовар Джульетта Армонене (за 20 лет создавшая для фабрики пять сортов пива) разработала в Клайпеде пиво Švyturys Extra (класс Dortmunder/EuropeanExport), уже в 1998 году получившее по итогам соревнованиям организованного литовскими производителями, титул «продукта года» в Литве.

В 1999 году датская компания Carlsberg приобрела акции Švyturys.

В 2000 году серебряная медаль  (США) — крупнейшего международного конкурса пивных марок — досталась пиву Švyturys Ekstra (категория Dortmunder/European Export).

В 2001 году пивоваренные заводы Švyturys и Utenos alus объединились в АО Švyturys-Utenos alus, в результате покупки концерном Carlsberg норвежской компании Orkla, владевшей правами на Utenos alus, а в феврале 2003 года АО Švyturys-Utenos alus было реорганизовано в ЗАО Švyturys-Utenos alus. В 2001 году на Всемирном чемпионате пива, проводимом Чикагским институтом дегустации напитков (США), пиво Švyturys Ekstra было удостоено золотой медали (категория Dortmunder). В 2002 году пиво Švyturys Baltijos завоевало бронзовую медаль Всемирного Кубка пива (категория Oktoberfest/Märzen).

В 2003 году в Клайпеде было сварено первое пиво из «Традиционной коллекции» — пшеничное пиво Baltas. В 2004 году пиво Švyturys Ekstra было удостоено золотой медали на Стокгольмском фестивале пива (категория Lager); в том же году начат регулярный экспорт пива Švyturys Ekstra в Соединённые Штаты Америки. В 2004 г. к юбилею пивоваренного завода был сварен разработанный по технологии Krausening премиум лагер Jubiliejinis 1784. По результатам исследований AC Nielsen, в 2004 году пиво, выпускаемое фабрикой Švyturys, считалось не только лучшим производимым в Литве пивом (96 % респондентов), но и литовским продуктом, достойным национальной гордости (83 % респондентов).

В 2005 году пиво Švyturys Ekstra Draught стало единственным в категории пива обладателем золотой медали на организованном Конфедерацией промышленников Литвы конкурсе «Литовский продукт года 2005». С 2005 года Švyturys приглашает посетить экспозицию, оборудованную на пивоваренном заводе. В 2007 году на пивоваренном заводе Švyturys был впервые сварен бок-бир Adler Bock. В 2008 году на международной «Сибирской ярмарке» пиво Švyturys Baltijos было удостоено «Большой золотой медали», пиво Švyturys Baltas — «Малой золотой медали». В 2009 году на международном конкурсе The Australian International Beer Awards (AIBA) три сорта пива — Švyturys Ekstra Draught, Švyturys Baltas и Švyturys Baltijos — были удостоены серебряных и бронзовых медалей, а на Всемирном чемпионате пива в Чикаго пшеничное пиво Švyturys Baltas было удостоено серебряной награды. По случаю 225-летнего юбилея Клайпедского пивоваренного завода пивовары Švyturys представили «Традиционную коллекцию Švyturys» — классические сорта пива, разлитого в старинные рельефные бутылки. В 2009 г. на пивоваренном заводе Švyturys впервые было разлито пиво Švyturys Nefiltruotas. В 2010 г. расположенный в Брюсселе Международный институт вкуса и качества iTQi, объединяющий лучших шефов и сомелье континента, удостоил тёмное пиво Baltijos и крепкое пиво Adler Bock из «Традиционной коллекции Švyturys» высшей награды Superior Taste Award (три звезды).

В 2011 году на конкурсе Superior Taste Award тёмное пиво Švyturys Baltijos и крепкое пиво Švyturys Adler Bock завоевали самую высокую награду (три звезды). В 2012 году обновлённому пиву Švyturys Ekstra присуждена золотая медаль Всемирного Кубка пива. В 2012 году на конкурсе Superior Taste Award тёмное пиво Švyturys Baltijos и пиво Švyturio Ekstra были удостоены высшей оценки — трёх звезд.

На заводе Švyturys до сих пор используется старая немецкая технология производства, при которой пиво созревает не только в вертикальных, но и в горизонтальных резервуарах ферментации. По словам Джульетты Армонене, ведущего технолога завода, больше горизонтальных резервуаров ферментации в Литве почти не осталось.

Пиво Švyturys экспортируется более чем в 20 стран мира — США, Канаду, Великобританию, Россию, Ирландию, Испанию, Италию, Польшу, Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Австралию, Францию, Исландию, Нидерланды, Грузию, Израиль, Латвию, Эстонию, Беларусь, Украину, Кипр и др.

За 2013 год на заводе Švyturys планировалось сварить 34 млн литров пива, больше всего — лагера Ekstra.
В 2014 году заводу удалось увеличить продажи напитков (пива, сидра, коктейлей) на 8,5 %, а оборот компании «Švyturys-Utenos alus» за первые три квартала увеличился на 4,1 % и достиг 427 млн литов (около 123 млн евро). Результаты в основном возросли за счёт увеличения экспорта.

Товарные знаки 
Švyturys Ekstra, Švyturys Baltas, Švyturys Švyturio, Švyturys Baltijos, Švyturys Ekstra Draught, Švyturys Nefiltruotas Raw, Švyturys Gintarinis, Memelbrau

Производимые сорта 

 Švyturys Baltas, также продаётся под названиями Švyturys White, Белое, Hefeweizen (пшеничное нефильтрованное, верхнего брожения)
 Švyturys Baltijos (Октоберфест/мартовское пиво);
 Švyturys Ekstra (Dortmunder/EuropeanExport);
 Švyturys Ekstra Draught (Dortmunder/EuropeanExport);
 Švyturys Nefiltruotas Raw (Zwickel/Keller);
 Švyturys Gintarinis (пильзнер);
 Švyturys Švyturio (светлый лагер);
 Švyturys Stipriausias (бок-бир);
 Švyturys Memelbrau (пиво, производимое по специальной технологии; пшеничное);
 Švyturys Reinecke
 Švyturys Nealkoholinis (безалкогольное пиво)
 20 Barrels (выдержанное три месяца в дубовых бочках из-под виски).

Социальная ответственность 
Пивоваренный завод Švyturys является спонсором многих спортивных и культурных мероприятий в Литве, особенно уделяя внимание Клайпедскому краю.
В 2012 году компанией Švyturys-Utenos alus был подписан договор об учреждении Фонда клайпедского происхождения Švyturys. Этот фонд охватывает три социальные программы: спорт, культуру и общины. Švyturys является постоянным многолетним спонсором крупнейшего в Литве городского праздника — Праздника моря. Компания поддерживает клайпедский коллектив спортивных танцев Žuvėdra, ежегодную регату Куршского залива, клайпедский джазовый фестиваль, выделяет средства в Фонд поддержки парусника «Меридиан». Также продолжается оказание поддержки Художественному доку Švyturys и Арене Švyturys. Švyturys инициировал повторную посадку выгоревшего леса в Смилтене, выделил средства на восстановление приморских дюн, а также выступал в качестве мецената регаты старых парусных судов The Tall Ships Baltic 2009.

Švyturys — первый пивовар в Литве, сделавший вклад в национальную презентацию гармонии пива и еды. На тему сочетания еды и пива организуются специальные мероприятия, для представителей общественности и сотрудников общественного питания постоянно проводятся обучения и реализуются издательские проекты на тему культуры потребления пива.

С 2004 года ЗАО Švyturys-Utenos alus является постоянным спонсором Олимпийского комитета Литвы.

Больше всего Švyturys-Utenos alus поддерживает баскетбол.
В 1999 г. Švyturys стал основным спонсором сборной Литвы по баскетболу.
Среди поддерживаемых команд — баскетбольные клубы: вильнюсский «Летувос Ритас», клайпедский «Нептунас», «Ювентус» из Утены, любительские баскетбольные лиги Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. ЗАО Švyturys-Utenos alus также был официальным спонсором Чемпионата Европы по баскетболу в 2011 году.

Ежегодно проходят инициируемые предприятием награждения лучших солистов оперы и балета — Operos švyturys.

На заводе действует сильный профсоюз.

Музей пивоварни 
Совместно с Клайпедским информационным центром туризма и культуры пивоваренный завод Švyturys постоянно приглашает посетить экспозицию, оборудованную на пивоваренном заводе, по адресу: ул. Кулю Варту, 7, Клайпеда.

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Арена Švyturys
 Клайпедский информационный центр туризма и культуры
 Švyturys — Tradicinė kolekcija
 Литовское пиво: гордиться или стыдиться? (интервью с Джульеттой АРМОНЕНЕ в газете «Обзор»)

Примечания 

Пивоваренные компании Литвы
Компании Клайпеды